Ковач је занатлија који се бави ковањем.

Ковач се такође може односити и на:

 Ковач (презиме), словенско презиме
 Ковач (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Ковач (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Ковач (тврђава), тврђава у Брестову, општина Станари, Босна и Херцеговина
 Ковач (Јичин), насеље у округу Јичин, Чешка
 , насеље у општини Раднево, Бугарска
 Ауле, измишљени лик из романа Силмарилион и Господар прстенова

Види још 
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Босна и Херцеговина
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевац (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка